Одо́н Клюнийский, также О́до Клюнийский (, ; около 878 — 18 ноября 942) — католический святой, бенедиктинец, второй аббат Клюни (с 927 года), инициатор клюнийской реформы западного монашества.

Биография 
Одон был сыном феодала Деоля (Ле-Ман) и получил начальное образование при дворе герцога Аквитании Гийома Благочестивого; затем обучался в Париже у Ремигия Осерского. Около 909 года он стал монахом, со временем поднявшись до главы монастырской школы в Боме, чей аббат Бернон в 910 году стал основателем клюнийского аббатства. Одон последовал за Берноном в Клюни, где занимался его библиотекой; после смерти последнего в 927 году он унаследовал его пост.

Получив полномочия от папы римского Иоанна XI в 931 году, Одон реформировал монастыри в Аквитании, северной Франции и Италии. Папская привилегия позволила ему объединить ряд аббатств под своим начальством, что положило начало Клюнийской конгрегации. Большое число реформированных монастырей, тем не менее, осталось независимыми, и ряд из них стал центрами реформы. Одон заслужил большую славу своей клюнийской реформой, которая стала моделью монашеского общежития более чем на век, изменив роль благочестия в повседневной жизни Европы.

Между 936—942 годах он посетил несколько раз Италию, основав в Риме монастырь девы Марии на Авентине и реформировав ряд монастырей, в том числе Монте-Кассино. Ему доверяли политические миссии, например, мир между Гуго Арльским и Альбериком II Сполетским.

Его сочинения включают:
 биография святого Жеро Орильякского
 Collationes  в 3-х книгах (эссе)
 молитвы
 Occupatio — эпическая поэма об Искуплении

Одону приписывают 3 гимна и 12 антифонов в честь св. Мартина Турского (сочинял ли Одон только стихи, либо также и музыку, неизвестно). Кроме того, в старину ему приписывали ряд музыкально-теоретических трактатов, которые современная медиевистика считает анонимными. Ряд средневековых тонариев (обиходных певческих книг для литургической практики монахов), в разное время приписывавшихся Одону, также ему не принадлежит.

Примечания 

Родившиеся в 870-е годы
Бенедиктинцы Франции
Клюнийцы
Католические святые
Святые Франции
Христианские святые X века
Аббаты Клюни
Аббаты X века